Miejscowości w Polsce 
 Ostrołęka – miasto, miasto na prawach powiatu w woj. mazowieckim
 Ostrołęka – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce 
 Ostrołęka – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno 
 Ostrołęka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka 
 Ostrołęka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk 
 Ostrołęka – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Ostrołęka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec

 Administracja
 Ostrołęka – dawna gromada
 Ostrołęka – dawna gmina wiejska istniejąca do 1868 roku w guberni łomżyńskiej.

 Zobacz też Nowa Ostrołęka